Andorra pode se referir a:
 Andorra, um pequeno país na Europa
 Andorra-a-Velha, a capital de Andorra
 Andorra la Vella (paróquia), uma paróquia (ou freguesia) do principado de Andorra, sua capital é a cidade de Andorra la Vella.
 Andorra (Aragão), um município espanhol
 Andorra-Sierra de Arcos, uma comarca espanhola
Andorra CF, um equipo de futebol de Andorra, Teruel, España.
FC Andorra, um equipo de futebol e futebol sala de Andorra la Vella, Andorra.
 Andorra, uma peça de teatro de Max Frisch

Andora
 Andora, uma comuna italiana

Desambiguação